Джеймс Э́дмунд Ка́ан (; 26 марта 1940, Нью-Йорк — 6 июля 2022, Лос-Анджелес) — американский актёр.

Наиболее известен по участию в фильмах «Путешествие в Шайло», «Крёстный отец», «Роллербол», «Мост слишком далеко», «Мизери», «Стиратель» и «Криминальная фишка от Генри».

Номинант на премию «Оскар» (1972), номинант на премию «Эмми» (1971), трёхкратный номинант на премию «Золотой глобус» (1972, 1974, 1975), лауреат премии «Сатурн» (1975).

Биография 

Джеймс Каан родился 26 марта 1940 года в районе Бронкс, Нью-Йорк, в семье еврейских иммигрантов из Германии, Софи и Артура Каан. Отец будущего актёра был поставщиком мяса. Окончил актёрский университет Neighborhood Playhouse, где одним из его преподавателей был Сэнфорд Мэйснер.

Первую роль сыграл в 1963 году в фильме Билли Уайлдера «Нежная Ирма». Прославился на весь мир после роли Сантино Корлеоне в «оскароносном» фильме Френсиса Форда Копполы «Крёстный отец».

Джеймс Каан являлся мастером боевых искусств. Он был учеником обладателя 10 дана Такаюки Куботы.

Лучшими ролями в карьере считал актёрские работы в картинах «Люди дождя» (1969) и «Вор» (1981).

Скончался 6 июля 2022 года в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет от сердечного приступа и ишемической болезни сердца. Дань уважения Каану отдали Роб Райнер, Фрэнсис Форд Коппола, Барбра Стрейзанд, Аль Пачино, Адам Сэндлер.

Личная жизнь 
Джеймс Каан был женат четыре раза: на Ди Джей Мэтис (1960—1966), Шейле Райан (бывшей девушке Элвиса Пресли; 1976—1977), Ингрид Хайек (1990—1995) и Линде Стоукс (1996—2009).

У актёра пятеро детей: Тара (от Ди Джей Мэтис; род. 1964), Скотт (от Шейлы Райан; род. 1976), Александр Джеймс (от Ингрид Хайек; род. 1991), Джеймс Артур и Джейкоб Николас (от Линды Стоукс; род. 1995 и 1998 соответственно).

Фильмография

Телесериалы

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру
Госоку Рю
Киноактёры США
Выпускники университета Хофстра